Sitte steht für:
 Sitte, menschliche Umgangs- bzw. Verhaltensform oder eine Gepflogenheit
 Sitte, umgangssprachliche und interne Bezeichnung der Sittenpolizei
 Die Sitte, Fernsehserie

Personen:
 Camillo Sitte (1843–1903), österreichischer Architekt
 Dagmar Sitte (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Franz Sitte (1818–1879), österreichischer Architekt
 Fritz Sitte (1924–2007), österreichischer Journalist und Buchautor
 Fritz Moritz Sitte (* 1927), deutscher Architekt, ehemaliger Präsident der Bundesbaudirektion
 Heinrich Sitte (1879–1951), österreichischer Klassischer Archäologe
 Hellmuth Sitte (1928–2018), österreichischer Biologe
 Julie Sitte (1881–1959), österreichische Keramikerin
 Karin Everschor-Sitte (* 1984), deutsche Physikerin
 Kurt Sitte (1910–1993), tschechisch-deutscher Kernphysiker, KZ-Häftling und Weltraumspion
 Olga Sitte (1884–1919), österreichische Keramikerin und Kunsthandwerkerin 
 Otto Sitte (1893–?), Sturmbannführer der SA, SS-Standartenführer 
 Peter Sitte (1929–2015), deutscher Biologe
 Petra Sitte (* 1960), deutsche Politikerin
 Rudolf Sitte (1922–2009), deutscher Bildhauer, Maler, Grafiker und Keramiker
 Thomas Sitte (* 1958), Pionier unter den deutschen Palliativmedizinern, Dozent, Medizinjournalist und Autor
 Willi Sitte (1921–2013), deutscher Maler
 Wolfgang Sitte (1925–2006), österreichischer Geograph und Didaktiker 

Siehe auch:
 Camillo Sitte Lehranstalt
 Sittlichkeit